Sényi Imre (1911–1981) magyar újságíró
 Sényi Imre (1945–2022) magyar kézilabdázó, edző